Braid
Braid (banda)

Pessoas
James Braid

Desambiguação